Jesús Núñez puede referirse a:

 Jesús Núñez Fernández (1927-) artista español;
 Jesús Núñez Molina "José de Molina" (1938-1998), cantautor mexicano.

en:Jesús Núñez